L'Intel 8085 est un microprocesseur 8 bits fabriqué par Intel au milieu des années 1970. 

Il était compatible au niveau du code binaire avec le plus célèbre Intel 8080, mais demandait moins de matériel environnant, ce qui permit la création de micro-ordinateurs plus simples et moins chers à construire. 

Le « 5 » dans le numéro du modèle provient du fait que les 8085 exigeaient seulement une alimentation de +5V plutôt que les +5V, -5V et +12V exigés par les 8080. Cependant, il était plus lent que le 8080. Sa vitesse était de 1,5 million d'instructions à la seconde avec une horloge à 6,144 MHz, et 4 cycles par instruction.

Ces deux processeurs ont parfois été utilisés dans des ordinateurs basés sur le système d'exploitation CP/M. Ils furent par la suite supplantés par le Zilog Z80, compatible et plus efficace, qui remporta la majeure partie du marché des ordinateurs CP/M et des ordinateurs personnels du milieu et de la fin des années 1980.

Le 8085 fut utilisé ultérieurement comme microcontrôleur (surtout grâce au coût réduit des composants). Ainsi, il équipait le dispositif à bandes DECtape et le terminal vidéo VT101. Il continua donc à être produit pendant toute la durée de vie de ces produits. De même, il fut embarqué sur le robot de la mission Mars Pathfinder. Il est actuellement encore utilisé dans l’enseignement.

Versions 

Plusieurs versions du 8085 existent, avec différents types de boitiers et plusieurs fréquences maximales supportées.

Simulateurs
Intel 8085 Simulateur pour Android

Notes et références 

Microprocesseur Intel
Produit lancé en 1975
Produit arrêté en 1990
Processeur 8 bits